Нижче наведено список 247 муніципалітетів департаменту Ендр.

Ендр

Ендр